5. Memoriał Bronisława Malinowskiego – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 3 czerwca 1986 roku na stadionie Olimpii w Grudziądzu.

Bieg na 5000 metrów kobiet posiadał rangę mistrzostw Polski.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

1986 w lekkoatletyce
1986 w polskim sporcie
Memoriał Bronisława Malinowskiego